Жмакін Денис Ігорович — капітан-лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жмакін Олексій Васильович — український радянський діяч
 Жмакін Станіслав Віталійович — російський хокеїст, нападник.

Прізвища